Игорь Васильевич Доманский (6 ноября 1937, Ленинград) — советский и российский учёный, специалист по гидромеханике сплошных сред и явлениям переноса в неоднородных системах, оборудованию с перемешивающими устройствами, пленочным и роторным пленочным аппаратам.

Биография 
В детские годы пережил блокаду Ленинграда. По окончании авиаприборостроительного техникума поступил в Ленинградский технологический институт им. Ленсовета, откуда был направлен в Пражский политехнический институт, который успешно окончил по специальности «Точная механика и оптика» в 1961 году. Прошёл стажировку в Пражском НИИ автоматизации химической промышленности.

Вернувшись в Технологический институт в 1962 году был принят на кафедру ОХБА (оптимизации химической и биотехнологической аппаратуры), вскоре стал преподавателем по курсу «Гидравлика и гидравлические машины».

В 1976 году защитил докторскую диссертацию на тему «Гидродинамика и теплообмен в газожидкостных аппаратах химической технологии» и продолжил научную работу в области пленочных аппаратов (со свободно стекающей плёнкой, а также роторных пленочных аппаратов).

В 1990-е годы освоил компьютерные методы расчёта и успешно внедрял их как в научную, так и в учебную работу. В частности, при переходе к планам обучения бакалавров разработал учебный курс «Основы научных исследований», в котором в доступной форме излагаются методы использования программной среды MathCad для обработки результатов измерений и математического моделирования.

С 1992 по 2008 года заведовал кафедрой оптимизации химической и биотехнологической аппаратуры Санкт-Петербургского государственного технологического института. С 2008 года — профессор.

Автор ряда патентов и научных публикаций. Подготовил около 20 кандидатов наук.

Публикации

Примечания 

Выпускники Чешского технического университета
Преподаватели Санкт-Петербургского технологического института